

Persone
Alessia Filippi – nuotatrice italiana
Angiolo Filippi – medico legale italiano
Bruno Filippi – terrorista e anarchico individualista italiano
Camilla Filippi – attrice italiana
Camillo Filippi – pittore italiano
Carlotta Filippi – arbitro di calcio ed ex calciatrice italiana
Dante Filippi – dirigente sportivo, allenatore di calcio e calciatore italiano
Ernesto Filippi – ex arbitro di calcio uruguaiano
Ernesto Eugenio Filippi – arcivescovo cattolico italiano
Filippo Filippi – critico musicale e compositore italiano
Giacomo Filippi – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
Giorgia Filippi – calciatrice italiana
Giovanni Maria Filippi – architetto italiano
Giuseppe Filippi – operatore cinematografico italiano
Livio Filippi – politico italiano
Luca Filippi – pilota automobilistico italiano
Marcella Filippi  – cestista italiana
Marcello Filippi – ex calciatore italiano
Marco Filippi – politico italiano
Michel Filippi – schermidore francese
Paolo Filippi – politico italiano
Paolo Filippi – scrittore italiano
Renzo Eligio Filippi – politico italiano
Riccardo Filippi – ciclista italiano
Roberto Filippi – calciatore italiano
Rodéric Filippi – calciatore francese
Rustico Filippi noto anche come Rustico di Filippo – poeta italiano
Sandro Filippi – direttore di coro e compositore italiano
Sebastiano Filippi detto il Bastianino – pittore italiano
Tomaso Filippi – fotografo italiano

Bruno De Filippi – chitarrista e compositore italiano
Maria De Filippi – conduttrice e autrice televisiva italiana

Leo Spaventa Filippi, propr. Leonardo Spaventa Filippi – pittore italiano, figlio del giornalista Silvio
Silvio Spaventa Filippi – giornalista, traduttore e scrittore italiano

Altro 
Filippi – antica famiglia patrizia d'origine milanese

Filippi (Φἱλιπποι) – città dell'antica Tracia
Battaglia di Filippi